Alexander Zverev a fost campionul en-titre, dar a pierdut în finală în fața lui Carlos Alcaraz.

Învingându-l pe Gaël Monfils în runda a doua, Novak Djokovic s-a asigurat că rămâne în fruntea clasamentului. În același timp, el a stabilit un record în Open Era devenind primul jucător care a învins un singur adversar de optsprezece ori fără înfrângere.

Carlos Alcaraz a devenit primul jucător care i-a eliminat pe Rafael Nadal și Novak Djoković în același turneu pe zgură. Învingându-l pe jucătorul numărul unu mondial, Novak Djokovic, pentru prima dată în carieră, Alcaraz a obținut cea de-a 6-a victorie consecutivă împotriva jucătorilor din top-10 și a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat un meci împotriva unui număr 1 mondial de la Rafael Nadal împotriva lui Roger Federer în optimile de finală de la Miami Open 2004.

Capi de serie
Primii opt cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD3=A 3-a rundă 
| RD4=Sferturi de finală 

| RD1-seed03=
| RD1-team03= L Sonego
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= J Draper
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= D Evans
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= F Delbonis
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Brooksby
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= R Bautista Agut
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= D Schwartzman
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= B Paire
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11= G Dimitrov
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=77| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= M Cressy
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= L Pouille| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Haceanov
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Rubliov 
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=7| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= J Draper
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=
| RD2-team03= D Evans| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=77| RD2-seed04=17
| RD2-team04= R Bautista Agut
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3=62

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= D Schwartzman
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G Dimitrov| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= L Pouille
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08=  S Tsitsipas| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= A Rubliov| RD3-score01-1=79| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= D Evans
| RD3-score02-1=67
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= G Dimitrov
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= S Tsitsipas| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= A Rubliov
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= S Tsitsipas| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=6}}

Secțiunea 4

Calificări
Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser
  Ugo Humbert'''

Rezultate calificare

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022